Marcello Guarducci – nuotatore italiano
 Margherita Guarducci – archeologa italiana
 Tommaso Guarducci – cantante castrato italiano
 Umberto Guarducci – ciclista italiano